Шипак може да се односи на:

 Шипак - хипантијум код ружа
 Шипак (или шипурак, дивља ружа, пасја ружа, дивљи шипак, пасја драча, плотна ружица, бела ружа, шепурика) – биљка из породице ружа;
 Шипак (или нар) – род биљака распрострањења по медитерану;
 Шипак – облик стегнуте песнице;
 Шипак, „добити шипак“ – израз за промашај.